DFH steht für:
 Detailfachhandel, Fachgeschäft für Endverbraucher
 Deutsch-Französische Hochschule, binationale Organisation zur Förderung des Studierendenaustauschs zwischen Deutschland und Frankreich
 Deutscher Fachverband High School, Zusammenschluss 13 führender deutscher Schüleraustausch-Organisationen
 Deutsche Fertighaus Holding, ein Unternehmen der deutschen Fertighaus-Branche
 Deutsche Film Hansa, eine ehemalige deutsche Filmproduktions- und -verleihfirma
 Deutsche Fonds Holding, eine deutsche Fondsgesellschaft der Zech Group
 Deutsche Forschungsanstalt für Hubschrauber- und Vertikalflug, Vorgängerin des DLR
 Dong Fang Hong, ein Bautyp chinesischer Kommunikationssatelliten
 Bahnhof Freital-Hainsberg (DS100-Code)

DFH